Estérope (en griego antiguo: Στερόπη) es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

 Estérope, hija de Pleurón y Jantipa.

 Estérope, hija de Portaón y Éurite. Casada con Aqueloo, fue madre de las sirenas.

 Estérope, hija de Acasto, rey de Yolco.

 Estérope, hija de Atlante y Pléyone, es una de las pléyades. Con Ares tuvo un hijo, Enómao, rey de Pisa. En otra versión, es la esposa de Enómao y madre de Hipodamía.

 Estérope, hija de Cefeo, rey de Tegea en Arcadia.

Referencias 

fr:Cyclope#Cyclopes ouraniens